Droga krajowa nr 46 (Czechy)
 Droga krajowa nr 46 (Polska)
 Droga krajowa nr 46 (Węgry)